Chiesa del Santissimo Nome di Gesù – chiesa della frazione italiana di Geo a Ceranesi, in Liguria
 Chiesa del Santissimo Nome di Gesù ai Bassi – chiesa di Firenze
 Chiesa del Santissimo Nome di Gesù a Roma, più nota con il nome di Chiesa del Gesù
 Chiesa del Santissimo Nome di Gesù (Pozzuoli) – chiesa di Pozzuoli detta di San Giuseppe
 Chiesa del Santissimo Nome di Gesù – chiesa di Pianezza